Francisci ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony de Francisci (1887–1964), US-amerikanischer Bildhauer
 Bruno Francisci († 1989), italienischer Automobil- und Motorradrennfahrer
 Erasmus Francisci (Erasmus Finx; 1627–1694), deutscher Polyhistor, Autor und Kirchenliederdichter
 Ján Francisci-Rimavský (1822–1905), slowakischer Dichter, Schriftsteller, Publizist und Politiker
 Marcel Francisci (1920–1982), korsischer Mafia-Boss
 Pietro Francisci (1906–1977), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pietro De Francisci (1883–1971), italienischer Jurist, Mitglied der Camera dei deputati und Justizminister im faschistischen Staat

Siehe auch:
 Franzisci